On the Wing – film del 1938 diretto da Jay Bonafield
On the Wing – film documentario del 2008 diretto da Dan Viens
On the Wing – film del 2015 diretto da Jerry Casagrande, Dan DeLuca